Niemcy:
 Königsallee – ulica w Bochum
 Königsallee – ulica w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Koenigsallee